Манастир е производно от монах във формата монастир, по-късно порусено на манастир.

Може да се отнася за:
 манастир - монашеска обител;
 Манастир - село в Област Варна, България;
 Манастир - село в Област Пловдив, България;
 Манастир - село в Област Хасково, България;
 Манастир - село в Община Прилеп, Република Македония;
 Манастир - село в Ном Родопи, Гърция;
 Манастир - обезлюдено село в Ном Драма, Гърция;
 Манастир (на гръцки Монастираки) - село в Ном Пела, Гърция;
 Манастир (Монастир) – гръцкото, албанското и турското име на град Битоля.

Вижте също 
 Монастир (пояснение)